Шелаево — название нескольких населённых пунктов:
 Шелаево — село в Валуйском районе Белгородской области.
Шелаево — село в Тайшетском районе Иркутской области.
Шелаево — до 1965 г. название деревни Корнеево в Медынском районе Калужской области.